Yoko (o Yōko, Yohko) può riferirsi a:
 Yōko – nome proprio di persona giapponese

Astronomia
 5236 Yoko – asteroide della fascia principale

Fumetti 
 Yoko Tsuno – serie a fumetti di Roger Leloup
 Yoko Littner – personaggio di Sfondamento dei cieli Gurren Lagann

Geografia 
 Yoko – comune camerunese
 Yoko – arrondissement del Benin

Musica 
 Yoko – album dei Beulah
 Oh Yoko! – brano musicale di John Lennon dall'album Imagine
 Whole Lotta Yoko – brano musicale di Yōko Ono dall'album The Rolling Stones Rock and Roll Circus
 Yoko Ono – singolo dei Die Ärzte
 Yōko Ono – musicista nippo-americana, vedova di John Lennon
 Yōko Kanno – leader dei The Seatbelts
 Yōko Ono – brano musicale di Salmo

Televisione 
 Yoko – quarto episodio della prima stagione di Flight of the Conchords
 Yoko! Jakamoko! Toto! – serie televisiva animata inglese